Јесењице могу бити:

 Јесењице (Раковњик), град у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јесењице (Праг-запад), град у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Јесењице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република

Види још 
 Јесенице (вишезначна одредница)